Vamos a la playa – singolo dei Righeira del 1983
 Vamos a la playa – brano musicale di Miranda del 1999; una cover è stata realizzata da Loona nel 2010
 Vamos alla playa (coi Flaminio Maphia) – brano musicale dei Flaminio Maphia del 2010